Biberbach, település Ausztriában, Alsó-Ausztria tartományban
 Biberbach, település Németországban, Bajorország tartományban
 Biberbach, folyó Bajorországban